Het Nederlands kampioenschap dammen 1993 werd door 14 deelnemers van 3 t/m 17 april 1993 (met als rustdagen 4, 11 en 12 april) in het gemeentehuis van Apeldoorn gespeeld. 
Het toernooi werd gevolgd door een barrage om de titel op 1, 2 en 3 juli door Rob Clerc en Wieger Wesselink die met 16 punten uit 12 partijen de meeste punten behaalden. 
Kampioen werd Wieger Wesselink  omdat de tweekamp in een gelijkspel (3-3) eindigde en Wesselink meer SB-punten had verzameld dan Clerc. 
Op de 3e plaats met 1 punt achterstand eindigden Hans Jansen en Harm Wiersma.

Verloop van het toernooi
In de 4e ronde trok Ton Sijbrands zich tijdens zijn partij met Peter Hoopman terug wegens geluidsoverlast door timmerwerkzaamheden in het gemeentehuis. 
Op 10 april werden door de resterende 13 deelnemers 2 ronden gespeeld behalve door Rob Clerc en Harm Wiersma die hun onderlinge partij op 15 april speelden en daarin snel remiseerden.

Verloop van de barrage
Clerc en Wesselink speelden een barrage van 3 partijen met regulier tempo. 
Wesselink won de 1e partij door tijdsoverschrijding van Clerc op de 50e zet in remise-positie. 
Op de 43ste zet plaatste Clerc een schijfoffer waarop Wesselink naar een snelle wederzijdse doorbraak afwikkelde terwijl hij een kansrijk eindspel kon behalen door 2 schijven extra te geven om de doorbraak van zijn tegenstander bijna 10 zetten te vertragen. 
Clerc won de 2e partij in een dammeneindspel met een schijf voorsprong (dat technisch gezien remise was) omdat Wesselink zijn dam met een 1-om-1 liet wegruilen. 
De 3e partij eindigde in remise. 
Daarmee eindigde de barrage in een 3-3 gelijkspel en werd de titel volgens het SB-systeem aan Wesselink toegekend.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Dammen in 1993
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen